Miejscowość w Polsce, nazwa urzędowa
 Mokre-Kolonia – wieś w woj. opolskim w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce

 Miejscowość w Polsce, nazwa niestandaryzowana
 Mokre-Kolonia – część wsi Mokre w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Zamość